Шуров — російське прізвище. Відомі носії:
 Шуров Володимир Іванович — відповідальний секретар комітету ГО «Всеукраїнська організація ветеранів прикордонників», полковник у відставці, кавалер ордена Данила Галицького
 Шуров Дмитро Ігорович (р. 1981) — український музикант і лідер гурту Pianoбой.
 Шуров Олександр Миколайович (1906—1995) — радянський естрадний актор.
 Шурова Ольга Володимирівна (р. 1977) — дружина Дмитра Шурова, PR-менеджер Pianoбой.
 Шурова Ольга Ігорівна (р. 1988) — сестра Дмитра Шурова, учасниця гурту Pianoбой.
 Шуров Петро Євдокимович (1897—1942) — генерал-майор.

Примітки 

Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем
Прізвища